Bulla peut désigner :

Patronyme 

 Carlos Bulla (né en 1943), joueur de football argentin ;
 Karl Bulla (1853 ou 1855-1929), photographe russe ;
 Max Bulla (1905-1990), coureur cycliste autrichien.

Autres sujets 
 Bulla, genre de mollusques marins ;
 bulla, pendentif dans la Rome antique.